Gora Kunglidag är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Kunglidag är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Kunglidag är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Gora Kunglidag. Närmaste större samhälle är Goris,  kilometer väster om Gora Kunglidag.

Trakten runt Gora Kunglidag består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Kunglidag är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Siunik
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre